Landowski puede referirse a:
 Eric Landowski 
 Marcel Landowski (1915, Pont-L'Abbé – 1999, París), un compositor; y
 Paul(-Maximilien) Landowski (1875 – 1961), escultor francés de origen polaco.

Landowska 
 Wanda Landowska